Marg ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Marg (* 1954), deutscher Kanute
 Stine Marg (* 1983), deutsche Politikwissenschaftlerin 
 Volkwin Marg (* 1936), deutscher Architekt
 Walter Marg (1910–1983), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Marc (Begriffsklärung)
 Marck (Begriffsklärung)
 Marcq (Begriffsklärung)
 Mark (Begriffsklärung)
 Marque (Begriffsklärung)